L’église Saint-Julien est une église catholique située dans la commune de Champagne-sur-Vingeanne, dans la Côte-d'Or, en France.

Localisation 
L'église Saint-Julien est située au centre du chef-lieu.

Historique 
Ruinée par les Grandes compagnies au , l'église Saint-Julien construite au siècle précédent est rebâtie partiellement au .

Elle est inscrite aux Monuments historiques depuis 1925

Architecture 
C'est une église de style roman avec des éléments gothiques composée d'un vaisseau unique voûté d'ogives et couvert d'un toit à longs pans. Le clocher est coiffé d'une flèche polygonale et on remarque un appentis et un escalier à vis hors-œuvre.

Mobilier 
Outre un retable du , l'église renferme :
 3 ensembles de peintures monumentales   et une statuaire remarquable
 Saint Denis ,
 Saint Julien ,
 Saint Jean-Baptiste ,
 Saint Jean 
et de nombreuses autres statues des   .

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dulery Chantal et Quenot Xavier, Gracieuse et secrète vallée de la Vingeanne; Editeur : Association Vallée de la Vingeanne - Maisons Paysannes de France, 2021, 107 p.

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Côte-d'Or

Liens externes 

Champagne-sur-Vingeanne}
Champagne-sur-Vingeanne}
Monument historique inscrit en 1925
Édifice religieux du XIIIe siècle en France
Patrimoine du XIIIe siècle